

Бізнес, інтернет 
 META — український інтернет-портал
 Meta, Inc. — компанія, раніше відома як Facebook, Inc.